sneeuwbal (sneeuw), een bal van samengepakte sneeuw
sneeuwbal (gebak), een gefrituurde soes, gevuld met slagroom
Sneeuwbal (snoep), een Belgisch snoepje
sneeuwbal (geslacht) of Viburnum, een biologisch geslacht
Viburnum rhytidophyllum, een soort van het geslacht sneeuwbal
Viburnum tinus, een soort van het geslacht sneeuwbal
sneeuwbal (hortensia) of Hydrangea arborescens 'Annabelle' 
sneeuwbalaarde, een theorie waarbij in Neoproterozoïcum de Aarde was bedekt met ijs
sneeuwbaleffect, een methode om te verkopen
sneeuwballetje, een borrel die uit jenever of brandewijn met suiker bestaat